Dalling ist der Name folgender Orte:

 Dalling (Northamptonshire), Ortschaft im Northamptonshire, Vereinigtes Königreich
 Dalling (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft in der Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
 Dallin